La Route nationale 8 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 8 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 8 en Algérie ;
 Route nationale 8 en Argentine ;
 Route nationale 8 en Belgique ;
 Route nationale 8 au Bénin ;
 Route nationale 8 au Burkina Faso ;
 Route nationale 8 au Cambodge ;
 Route nationale 8 au Cameroun ;
 Route nationale 8 en République démocratique du Congo ;
 Route nationale 8 en Estonie ;
 Route nationale 8 en Finlande ;
 Route nationale 8 en France métropolitaine ;
 Route nationale 8bis en France métropolitaine ;
 Route nationale 8 en Guadeloupe ;
 Route nationale 8 en Martinique ;
 Route nationale 8 en Guinée ;
 Route nationale 8 en Inde ;
 Route nationale 8 au Luxembourg ;
 Route nationale 8 à Madagascar ;
 Route nationale 8a à Madagascar ;
 Route nationale 8c à Madagascar ;
 Route nationale 8 au Maroc ;
 Route nationale 8 en Pologne ;
 Route nationale 8 en Slovénie ;
 Route nationale 8 en Tunisie.

Voir aussi